Энсинас-де-Абахо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 20,86 км². Население — 623 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 17 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки